Де́вер () — английская фамилия:

Персоналии 
 Девер, Кейтлин (род. 1996) — американская актриса.
 Девер, Патрик (1947—1982) — французский актёр, певец и композитор.
 Девер, Шеймус (род. 1976) — американский актёр.

Топоним 
 Девер — мыс в России, на острове Северный архипелага Новая Земля.